Mandarin har flere betydninger:

 Mandarin (embedsmand), en embedsmand i Kina og i Vietnam
 Mandarin (sprog), et kinesisk sprog
 Mandarin (Citrus reticulata), et træ
 Mandarin (frugt), mandarintræets frugt
 Mandarinen, Jumbobog nr. 278

Se også 
 Mandarinand, en andefugl